

Astronomia
 23455 Fumi – asteroide della fascia principale

Onomastica
 Fumi – nome proprio di persona femminile giapponese

Persone
 Luigi Fumi – archivista, storico e nobile italiano
 Marco Fumi – politico italiano
 Saimon Fumi – fumettista giapponese